Dolan ist der Familienname folgender Personen:
 Brendan Dolan (* 1973), nordirischer Dartspieler
 Cameron Dolan (* 1990), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler
 Daniel Dolan (1951–2022), US-amerikanischer Bischof
 Ellen Dolan (* 1955), US-amerikanische Schauspielerin
 Gerald Dolan (1945–2008), US-amerikanischer Physiker
 James L. Dolan (* 1956), US-amerikanischer Unternehmer
 Jaret Anderson-Dolan (* 1999), kanadischer Eishockeyspieler
 Joe Dolan (1939–2007), irischer Popsänger

 Jonathan Dolan (* 1994), irischer Badmintonspieler
 Kate Dolan, irische Drehbuchautorin und Filmregisseurin
 Louise Dolan (* 1950), US-amerikanische Physikerin
 Matt Dolan (* 1993), englischer Fußballspieler 
 Michael J. Dolan (1884–1954)  irischer Schauspieler
 Owen John Dolan (* 1928), emeritierter Koadjutorbischof von Palmerston North
 Paul Dolan (* 1968), britischer Soziologe
 Raymond Dolan (* 1954), irischer Neurowissenschaftler
 Robert Emmett Dolan (1906–1972), US-amerikanischer Filmkomponist, Musikdirektor und Filmproduzent
 Ryan Dolan (* 1985), irischer Popsänger
 Sean Dolan (* 1988), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Séamus Dolan (1914–2010), irischer Politiker
 Simon Dolan (* 1969), britischer Unternehmer und Autorennfahrer
 Timothy Dolan (* 1950), US-amerikanischer Kardinal, Erzbischof von New York
 Tom Dolan (* 1975), US-amerikanischer Schwimmer
 Tyrhys Dolan (* 2001), englischer Fußballspieler
 Xavier Dolan (* 1989), kanadischer Regisseur und Schauspieler

Dolan steht für die folgenden Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dolan (Indiana)
 Dolan (Texas)
 Dolan Springs (Arizona)

Dolan steht für die folgenden Orte in Tschechien:
 Dolany u Jaroměře, in Okres Náchod
 Dolany u Klatov, Gemeinde im Okres Klatovy
 Dolany u Prahy, Gemeinde im Okres Mělník
 Dolany (Hlince), Ansiedlung in der Gemeinde Hlince

Dolan bezeichnet ferner:
 Dolan, eine zu den Uiguren gehörende Volksgruppe in Xinjiang
 z Dolan (dt. von Dolan), ein Adelsprädikat, zum Beispiel bei dem böhmischen Uradel Bubna (Adelsgeschlecht)
 Dolan, Markenname für Polyacrylnitril-Fasern
 Dolan Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika